Pietro Bianchi (1694-1740), peintre actif à Gênes et Rome
  (1787-1849), architecte suisse-italien
  (1883-1965), gymnaste italien
 Pietro Bianchi (1895-1962), haltérophile italien